Manow bezeichnet:
 Manow, ehemals im Kreis Köslin, Dorf mit Sitz einer Landgemeinde in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Manowo

Manow ist der Familienname folgender Personen:
 Philip Manow (* 1963), deutscher Politikwissenschaftler
 Volker Manow (* 1961), deutscher Kommunalpolitiker, Bürgermeister der Stadt Geesthacht